Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1983 je štirinajsto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 5. in 6. marca 1983 v dvorani Budapest Sportcsarnok v Budimpešti, Madžarska. Udeležilo se ga je 261 atletov iz 24-ih držav, ki so tekmovali v 23-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1983
1983 v športu
Športne prireditve na Madžarskem
Šport v Budimpešti